Ardilla voladora puede referirse a los siguientes animales que presentan patagio:
Los miembros de la tribu Pteromyini, roedores de la familia Sciuridae, como Pteromys volans de Eurasia y Glaucomys volans de Norte y Centroamérica. Son las verdaderas ardillas voladoras, ya que pertenecen a la misma familia que las ardillas.
Los miembros de la familia Anomaluridae, roedores del suborden Anomaluromorpha; viven exclusivamente en el África subsahariana. No son auténticas ardillas y no están emparentadas con ellas.

Véase también
Eomyidae
Volaticotherium
Galeopterus
Petauridae